Рамон Альберто Вильяверде Васкес (; 16 марта, 1930, Монтевидео, Уругвай — 15 сентября 1986, Барселона, Испания) — уругвайский футболист, наиболее известный по выступлениям за ФК «Барселона» на позиции нападающего.

Карьера 
Начал карьеру в уругвайском Ливерпуле, за команду провёл один сезон, после чего перешёл в Кукута Депортиво. В 1953 году, после двух сезонов в колумбийском клубе, перешёл в Мильонариос, где играл в одной команде с будущей легендой мадридского Реала Альфредо Ди Стефано. За бело-синих провёл 25 матчей, в которых отличился 15 раз.

Перед переходом в испанскую Барселону Вильяверде принял участие в товарищеском матче за эквадорский Эмелек против Ньюэллс Олд Бойз, матч завершился победой клуба Вильяверде. 8 июля 1954 года игрок официально перешёл в состав Барселоны. 12 сентября 1954 года состоялся дебют нападающего за клуб (в первом матче сезона против Севильи). Матч закончился победой Барселоны со счётом 4:2 (Вильяверде открыл счёт в матче).

Можно считать, что Вильяверде опередил своё время, так как он мог во время матча менять свою позицию, часто уходя на позицию оттянутого форварда и тесно взаимодействуя с полузащитой (если было необходимо, уругваец и сам мог уходить в полузащиту).

За Барселону Вильяверде провёл 162 матча, в которых забил 53 мяча, в том числе 34 матча в турнирах УЕФА (13 голов). В общей сложности за сине-гранатовых нападающий провёл 322 официальных матча, в которых отличился 136 раз.

10 февраля 1960 года в первом матче 1/4 финала Кубка чемпионов Барселона обыграла Вулверхэмптон 4:0 (дублем отметился Вильяверде, ещё по голу забили Кубала и Эваристо). В ответной встрече в Англии (2 марта) Барселона вновь одержала верх: 2:5 (Вильяверде забил один гол, а Ладислав Кубала оформил покер).

Из-за спада в карьере Вильяверде не играл в финале Кубка Европейских чемпионов 1961 против Бенфики, однако оставался в клубе вплоть до 1963 года. Последний сезон в своей футбольной карьере Вильяверде провёл за испанский Расинг Сантандер.

Умер в Барселоне 15 сентября 1986 года в возрасте 56 лет из-за проблем с сердцем.

Достижения 
Барселона
 Чемпион Испании (2): 1958/59, 1959/60
 Обладатель Кубка Испании по футболу (3): 1957, 1958/59, 1962/63
 Обладатель Кубка ярмарок: (2): 1955/58, 1958/60
 Итого: 7 трофеев

Статистика выстулпений

Клубная статистика

Ссылки 
 Профиль на historico.sportec.es
 Профиль на BDFutbol.com 

Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Ливерпуль» Монтевидео
Игроки ФК «Мильонариос»
Игроки ФК «Расинг» Сантандер
Футболисты Уругвая